Kasteel, oorspronkelijk een bepaalde plaats of bouwwerk met een verdedigbare functie; later ook een bouwwerk in grootse stijl
 Kasteel (bier), een Belgisch biermerk door Kasteel Brouwerij Van Honsebrouck
 Kasteel (schip), een versterkt bouwsel op voor- en achterschip van middeleeuwse kraken en koggen
 Het Franse château, een wijngoed, veelal behorende bij een kasteel
 Een schaakstuk, meestal toren genoemd.
 Petrus Albertus (Piet) Kasteel, Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 Het Kasteel (doorverwijspagina)